Para la planta parásita ver Cytinus hypocistis

Filosa o Filosea es un importante clado de protistas clasificados en Cercozoa. Son unicelulares acuáticos o del suelo que presentan metabolismo heterótrofo, con excepción del subgrupo Chlorarachniophyta que es fotótrofo.

Características 
Son predadores fagótrofos zooflagelados, que presentan seudópodos delgados o filiformes (tipo filopodios, axopodios o reticulopodios) y que suelen desplazarse por deslizamiento sobre un sustrato. Suelen presentar algún tipo de recubrimiento, como por ejemplo tecas, placas o escamas, o también están desnudos.

Filogenia 
Se ha postulado que Reticulofilosa sería un grupo parafilético, estableciendo las siguientes relaciones (Bass et al. 2005-2009)ː

Referencias 

Cercozoa